Vingt-Neuf-Février ou XXIX-Février ou 29-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

29 février,  jour de l'année du calendrier grégorien, lorsque l'année est bissextile.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Dernier pogrom antisémite dans ce pays, survenu à Durmenach dans le Haut-Rhin.

En Suisse,

 Le  : Début de la révolution non violente, au Locle, annonçant la République et Canton de Neuchâtel.

Au Maroc,
 
 Le  : Séisme d'Agadir.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 29 de Febrero » ou « Veintinueve de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « Avenida 29 de Febrero », à Cuernavaca, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
29